Це́тнер — прізвище німецького походження.

Відомі носії 
 Александер Цетнер — каштелян
 Александер Цетнер — староста
 Анджей Цетнер
 Антоній Цетнер
 Бальцер (Бальтазар) Цетнер
 Домінік Цетнер
 Ігнатій Цетнер — польський шляхтич, граф, військовик, державний діяч, полковник королівських військ.
 Францішек Цетнер
 Ян Цетнер